1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

3. stoletje pr. n. št. | 2. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje | 2. stoletje | 3. stoletje | 4. stoletje 

 Druga stoletja  

Prvo stoletje obsega leta od 1 do vključno 100. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1 pr. n. št. do 99.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po prvem stoletju so pisana ležeče.

01